Забо́ров:
 Заборов — село и гмина Варшавского уезда и губернии России.

Фамилия 
Русская фамилия; имеет женскую форму Заборова:
 Заборов, Александр Владимирович (род. 1953) — российский политический деятель.
 Заборов, Абрам Беркович (Борисович) (1911—1985) — белорусский советский художник.
 Заборов, Борис Абрамович (1935—2021) — советский и французский художник, сын А. Б. Заборова.
 Заборов, Владимир Исаакович (1927—2004) — учёный в области строительной и архитектурной акустики, доктор технических наук.
 Заборов, Михаил Абрамович (1920—1987) — советский историк, доктор исторических наук.
 Заборов, Пётр Романович (род. 1931) — советский и российский литературовед.
 Заборов, Юрий Беркович (1918—1988) — советский архитектор и художник-график.

Заборова 
 Заборова, Виктория Александровна (род. 1975) — российская спортсменка, мастер спорта России международного класса по современному пятиборью.

См. также 
 Заборово — название населённых пунктов в России.
 Заборовье — название ряда населённых пунктов.